Robert Dennard (Terrell, ) é um engenheiro e inventor estadunidense.

Ligações externas
MIT Inventor of the Week: Archive - Robert Dennard
Bio IEEE Legacies

National Inventors Hall of Fame
Medalha Edison IEEE
Medalha Nacional de Tecnologia e Inovação
Alunos da Universidade Carnegie Mellon
Pessoas da IBM